Барсуки́ — топоним:

Белоруссия

Витебская область 
 Барсуки — деревня в Браславском районе.
 Барсуки — упразднённая деревня в Бельковщинском сельсовете Верхнедвинского района.
 Барсуки — деревня в Борковичском сельсовете Верхнедвинского района.
 Барсуки — деревня в Волынецком сельсовете Верхнедвинского района.
 Барсуки — деревня в Шайтеровском сельсовете Верхнедвинского района.
 Барсуки — деревня в Глубокском районе.
 Барсуки — агрогородок в Докшицком районе.
 Барсуки — деревня в Дубровенском районе.
 Барсуки — деревня в Лепельском районе.
 Барсуки — деревня в Лиозненском районе.
 Барсуки — деревня в Николаёвском сельсовете Миорского района.
 Барсуки — деревня в Узмёнского сельсовета Миорского района.
 Барсуки — деревня в Высоковском сельсовете Оршанского района.
 Барсуки — упразднённая деревня в Оршанском районе.
 Барсуки — деревня в Чашникском районе.
 Барсуки — деревня в Шумилинском районе.

Гомельская область 
 Барсуки — агрогородок в Кормянском районе.
 Барсуки — деревня в Рогачёвском районе.
 Барсуки — посёлок в Чечерском районе.

Гродненская область 
 Барсуки — хутор в Ивьевском районе.

Минская область 
 Барсуки — деревня в Березинском районе.
 Барсуки — деревня в Борисовском районе.
 Барсуки — деревня в Ильянском сельсовете Вилейского района.
 Барсуки — деревня в Хотенчицком сельсовете Вилейского района.
 Барсуки — деревня в Крупском районе.
 Барсуки — деревня в Логойском районе.
 Барсуки — деревня в Минском районе.
 Барсуки — агрогородок в Смолевичском районе.
 Барсуки — деревня в Ляденском сельсовете Червенского района.
 Барсуки — деревня в Руднянском сельсовете Червенского района.
 Барсуки — озеро в Мядельском районе.

Могилёвская область 
 Барсуки — деревня в Запольском сельсовете Белыничского района.
 Барсуки — деревня в Лебедянковском сельсовете Белыничского района.
 Барсуки — деревня в Бобруйском районе.
 Барсуки — деревня в Холстовском сельсовете Быховского района.
 Барсуки — деревня в Ямницком сельсовете Быховского района.
 Барсуки — упразднённая деревня в Черноборском сельсовете Быховского района.
 Барсуки — деревня в Горецком районе.
 Барсуки — деревня в Добосненском сельсовете Кировского района.
 Барсуки — агрогородок в Павловичском сельсовете Кировского района.
 Барсуки — деревня в Климовичском районе.
 Барсуки — деревня в Могилёвском районе.
 Барсуки — деревня в Шкловском районе.

Россия 
Брянская область
 Барсуки — посёлок в Жирятинском районе.
 Барсуки — бывший посёлок в Красногорском районе, Заборский сельсовет
 Барсуки — бывший посёлок в Красногорском районе, Увельский сельсовет
 Барсуки — деревня в Рогнединском районе.
 Барсуки — деревня в Суражском районе
 Барсуки — бывший посёлок в Суражском районе
Владимировская область
 Барсуки — деревня в Гусь-Хрустальном районе.
 Барсуки — деревня в Меленковском районе.
 Ивановская область
 Барсуки — деревня в Кинешемском районе.
 Барсуки — деревня в Юрьевецком районе.
 Республика Ингушетия
 Барсуки — село в Назрановском районе.
Калужская область
 Барсуки — деревня в Дзержинском районе.
 Барсуки — деревня в Жуковском районе.
 Барсуки — деревня в Кировском районе.
 Барсуки — деревня в Куйбышевском районе.
 Барсуки — деревня в Мосальском районе.
Московская область
 Барсуки — деревня в Егорьевском районе.
 Барсуки — деревня в Луховицком районе.
 Барсуки — деревня в Можайском районе.
Новгородская область
 Барсуки — деревня в Холмском районе.
Псковская область
 Барсуки — деревня в Локнянском районе, Подберезинская волость.
 Барсуки — деревня в Невельском районе, Лобковская волость.
 Барсуки — деревня в Невельском районе, Лёховская волость.
 Барсуки — деревня в Новоржевском районе, Выборская волость.
 Барсуки — деревня в Опочецком районе, Болгатовская волость.
 Барсуки — деревня в Себежском районе, МО Идрица.
 Барсуки — деревня в Себежском районе, МО Себеж.
Рязанская область
 Барсуки — деревня в Касимовском районе.
Смоленская область
 Барсуки — деревня в Вяземском районе.
 Барсуки — деревня в Гагаринском районе в Кармановском сельском поселении.
 Барсуки — деревня в Гагаринском районе в Самуйловском сельском поселении.
 Барсуки — деревня в Дорогобужском районе.
 Барсуки — деревня в Ельнинском районе.
 Барсуки — деревня в Монастырщинском районе.
 Барсуки — деревня в Починковском районе, в Ивановском сельском поселении.
 Барсуки — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.
 Барсуки — деревня в Починковском районе, в Стодолищенском сельском поселении.
 Барсуки — деревня в Рославльском районе.
 Барсуки — деревня в Угранском районе.
Ставропольский край
 Барсуки — озеро в Кочубеевском районе.
Тверская область
 Барсуки — деревня в Жарковском районе.
 Барсуки — деревня в Западнодвинском районе.
 Барсуки — деревня в Максатихинском районе.
 Барсуки — деревня в Оленинском районе.
 Барсуки — деревня в Торжокском районе.
Тульская область
 Барсуки — деревня в Венёвском районе.
 Барсуки — посёлок в городском округе города Тулы.
 Барсуки — деревня в городском округе города Тулы.
 Барсуки — деревня в Ясногорском районе.
Тюменская область
 Барсуки — деревня в Юргинском районе.
Челябинская область
 Барсуки — деревня в Чебаркульском районе.

Украина 
 Барсуки — село, Гайсинский район, Винницкая область
 Барсуки — село, Балтский район, Одесская область
 Барсуки — село, Лановецкий район, Тернопольская область
 Барсуки — село, Новоушицкий район, Хмельницкая область

См. также 
 Большие и Малые Барсуки — пески в Казахстане.
 Барсук (значения)
 Борсуки — несколько одноимённых казацко-старшинских, впоследствии дворянских родов.